Мідойнш () — португальська власна назва.

Топоніми

Мідойнш (Барселуш) — парафія.
 Мідойнш (Табуа) — парафія.